Mosillus är ett släkte av tvåvingar. Mosillus ingår i familjen vattenflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Vattenflugor
Mosillus